Вера Михайловна Зозуля (род. 31 августа 1970 года в Гвардейском) — украинская спортсменка (спортивная ходьба). Мастер спорта Украины международного класса по лёгкой атлетике (1996). Многократная чемпионка Украины, участница трёх Олимпийских игр.

Биография 
Окончила факультет физического воспитания Тернопольского педагогического института (1992, ныне Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка).

Выступала за физкультурно-спортивное общество «Колос».

В 2000 году отправилась на Олимпийские игры в Сиднее, где заняла 24-е место. На следующей Олимпиаде в Афинах выступила хуже — всего 42-е место. На третьей и последней для себя Олимпиаде в Пекине Зозуля улучшила свой результат, поднявшись на 16-е место.

После окончания профессиональной карьеры стала выступать в турнирах ветеранов. В 2013 году выиграла соревнования по спортивной ходьбе на V летних Всеукраинских играх ветеранов спорта памяти Михаила Баки по лёгкой атлетике на дистанциях 5000 м с результатом 24.50.54 мин и 3000 м с результатом 14.23.01 мин среди участниц возрастной группы 40-44 года. В 2014 году завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по лёгкой атлетике среди ветеранов в соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 5000 м, результат — 26:31.39 (Измир, Турция).

Также Вера Зозуля ратует за создание Ассоциации ветеранов спорта в Тернопольской области.

Примечания

Литература 
 Г. Гунтік. Зозуля Віра Михайлівна // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 656. — ISBN 966-528-197-6.
 Доповнення та уточнення до 1 тому «Тернопільського енциклопедичного словника» // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2010. — Т. 4 : А — Я (додатковий). — С. 780. — ISBN 978-966-528-318-8.

Ссылки 
 Профиль  на сайте sports-reference.com

Спортивные ходоки Украины
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Спортсмены Тернополя